Segeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Segeltjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (4,9 ha)
Segeltjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (12,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn